Ohio Company werden zwei verschiedene Körperschaften bezeichnet, die sich im 18. Jahrhundert die Besiedlung des Ohio Country durch weiße Siedler zum Ziel setzten:

 die Ohio Company of Virginia (1747–1776)
 die Ohio Company of Associates (1786–1795/1870)